Haldrup steht für:

 Ole Haldrup (* 1938), deutscher Arzt und Autor
 Haldrup (Dänemark), dänische Ortschaft in der Horsens Kommune